Frederik Wagner er navnet på flere personer:

 Frederik Wagner (officer) (1840-1923) – dansk officer og ingeniør (Frederik August Hartvig Wagner)
 Frederik Wagner (arkitekt) (1880-1946) – dansk arkitekt, søn af ovennævnte
Se også:
 Friedrich Wagner